Fra Marko Dragićević (stariji) (Miletina, Međugorje, 6. veljače 1927. – Posušje, 14. lipnja 2003.), bosanskohercegovački franjevac.

Pučku školu završio je u Međugorju, a onda pošao u poznatu Franjevačku gimnaziju na Širokom Brijegu. Bio je u 6. razredu gimnazije kada su partizani u veljači 1945. zauzeli samostan te poubijali brojne profesore i ostale franjevce na Širokom Brijegu. On se spasio slučajno. Preostala dva razreda gimnazije polagao je u Sarajevu. U franjevački red stupio je 1946. u Kraljevoj Sutjesci u Bosni. Bogoslovni studij završio je u Sarajevu, gdje je 1951. zaređen za svećenika.

Župe u kojim je djelovao
Djelovao je u brojnim hercegovačkim župama: 1953./'54. je u Rakitnu, zadužen za Polja, 1954./'55. kapelan na Humcu, 1955/'56. opet u Rakitnu, 1955-1957. kapelan na Širokom Brijegu, 1957/'58. u Čapljini, a onda 1958. – 1964. župnik u Jablanici. Potom je gvardijan u Slanom te služi župu Baniće (1964. – 1967.), pa župnik u Ljutom Docu (1967-1977). Tu je temeljito obnovio i proširio župnu crkvu te uredio župnu kuću. U Izbičnu je župnik pet godina (1977-1982). I tu je obnovio župne zgrade. Nakon Izbična je šest godina kapelan na Kočerinu (1982-1988), a od 1988. do smrti stalno je u Posušju. Bavio se fotografijom i snimanjem. Preminuo je u Posušju 14. lipnja 2003. Pokopan je na groblju Martića križ.

Bosanskohercegovački franjevci